

Прізвище 

 Джеймс Б'юкенен (; 23 квітня 1791 — 1 червня 1868) — американський політик, 15-й президент США від партії демократів у 1857—1861 роках, останній перед розколом Півночі та Півдня і Громадянської війною в США.
 Джеймс Б'юкенен Дюк (; 23 грудня 1856 — 10 жовтня 1925) — американський промисловець, виробник тютюну і електроенергії.
 Джеймс Макгілл Б'юкенен (; 3 жовтня 1919, Марфрісборо, штат Теннессі — 9 січня 2013) — американський економіст.
 Джон Бьюкенен (; 1819—1898) — новозеландський ботанік шотландського походження. Авторське ботанічне скорочення Buchanan. 
 Кадейша Б'юкенен (; 5 листопада 1995) — канадська футболістка, олімпійська медалістка.
 Рой Б'юкенен (; 23 вересня 1939, Озарк, Арканзас, США — 14 серпня 1988, Фейрфокс, Вірджинія, США) — гітарист, вокаліст, композитор, автор текстів.
 Пет Б'юкенен, Патрік Джозеф «Пет» Б'юкенен (; 2 листопада 1938, Вашингтон) — американський консервативний політичний діяч.
 Френсіс Б'юкенен-Гамільтон () — шотландський географ, зоолог і ботанік. Член низки літературних і наукових товариств. За фахом лікар.

Топонім

Б'юкенен (Саскачеван), Б'юкенен (англ. Buchanan) — село в канадській провінції Саскачеван.

Б'юкенен (англ. Buchanan) — місто в Ліберії

Б'юкенен — місто, штат Джорджія
 Б'юкенен — місто, штат Мічиган
 Б'юкенен — місто, штат Північна Дакота
 Б'юкенен — місто, штат Вірджинія
 Б'юкенен — місто, штат Вісконсин
 Б'юкенен — селище, штат Нью-Йорк